Elsinore (bedrijf), een Japans historisch motorfietsmerk
Elsinore (Utah), een plaats in de Amerikaanse staat Utah
Helsingør (oude Engelse naam: Elsinore), een stad in Denemarken
Kasteel Kronborg (tot circa 1585 Kasteel Elsinore), een kasteel in Denemarken, locatie van handeling in het toneelstuk Hamlet van William Shakespeare
Lake Elsinore, een meer in Californië, genoemd naar de Deense stad